Hammermüller ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Hammermüller (1883–1974), deutscher Heimatforscher
 Roland Hammermüller (* 1927), deutscher Politiker (DBD)
 Steffen Hammermüller (* 1966), deutscher Fußballspieler